Wilhelm Henke ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Henke (Mediziner) (1834–1896), deutscher Anatom und Hochschullehrer
 Wilhelm Henke (Theologe) (1897–1981), deutscher Theologe, Landesbischof Schaumburg-Lippe
 Wilhelm Henke (Rechtswissenschaftler) (1926–1992), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Willy Henke (1902–nach 1943), deutscher SA-Führer